Oxton kan syfta på:

Storbritannien 

 Oxton, Nottinghamshire, England, 
 Oxton, North Yorkshire, England, 
 Oxton, Merseyside – en ort i Wirral, Merseyside, England
 Oxton, Skottland – en ort i Scottish Borders, Skottland

Robotskapade Storbritannienförgreningar